Brooks est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 ,
 Adam Brooks (1956-), réalisateur et scénariste canadien ;
 Adam Brooks (1996-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Albert Brooks (1947-), acteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Alfred Johnson Brooks (1890-1967), homme politique canadien ;
 Almy Brooks (1950-), actrice américaine ;
 Avery Brooks (1948-), acteur américain de cinéma et de séries télévisées ;
 Cedric Brooks (1943-2013), saxophoniste jamaïcain ;
 Charles Brooks, Jr. (1942-1982), meurtrier américain ;
 Charles Franklin Brooks (1891-1958, météorologue américain ;
 Charlotte Brooks (1918-2014), photographe américaine ;
 Danielle Brooks (1989-), actrice américaine ;
 David Brooks (1961-), journaliste américain du New York Times ;
 David Brooks (football) (1997-), footballeur gallois ;
 David Brooks (tueur) (1955-2020), tueur américain ;
 David Brooks (1961-), journaliste américain du New York Times ;
 Declan Brooks (1996-), coureur cycliste britannique ;
 Derrick Brooks (1973-), joueur américain de football américain ;
 Donald Brooks (1928-2005), costumier et styliste américain ;
  (1936-2007), chanteur américain ;
 Elkie Brooks (1945-), chanteuse britannique ;
 Frederick Brooks (1931-2022), ingénieur logiciel et informaticien américain ;
 Garth Brooks (1962-), auteur-compositeur-interprète de musique country américain ;
  ;
 Guy Brooks (2000-), nageur sud-africain ;
 Gwendolyn Brooks (1917-2000), poétesse américaine et professeur, première femme afro-américaine à gagner le prix Pulitzer ;
 Harold E. Brooks (1959- ), météorologue américain ;
 Hazel Brooks (1924-2002), actrice américaine ;
 Herb Brooks (1937-2003), entraîneur de hockey sur glace américain ;
 Holly Brooks (1982-), fondeuse américaine ;
 Hubie Brooks (1956-), joueur de baseball américain ;
  ;
 James L. Brooks (1940-), réalisateur américain ;
 Janice Young Brooks (1943-), romancière américaine ;
 Jeff Brooks (1950-), acteur canadien ;
 Jeff Brooks (1989-), joueur américano-italien de basket-ball ;
 Jelena Brooks (1989-), joueuse de basket-ball serbe ;
 Johnny Brooks (1931-2016), footballeur anglais ;
  (1938-2011), compositeur américain ;
 Katherine Brooks (1976-), réalisatrice, scénariste, actrice, productrice et monteuse américaine ;
 Kevin Brooks (1969-), joueur américain de basket-ball ;
 Kevin M. Brooks (1959-), écrivain britannique ;
 Louise Brooks (1906-1985), actrice américaine ;
 MarShon Brooks (1989-), joueur professionnel américain de basket-bal ;
 Max Brooks (1972-), écrivain et scénariste américain, fils de Mel Brooks et Anne Bancroft ;
 Mehcad Brooks (1980-), acteur et ancien mannequin américain ;
 Mel Brooks (1926-), réalisateur, acteur, producteur, scénariste et compositeur américain ;
 Meredith Brooks (1958-), chanteuse et guitariste américaine ;
 Michael Brooks (1958-2016), joueur franco-américain de basket-ball ;
 Nate Brooks (1933-2020), boxeur américain ;
 Phillip Brooks (1978-), catcheur américain, plus connu sous le nom de CM Punk ;
 Phillips Brooks (1835-1893), pasteur épiscopalien américain ;
 Randi Brooks (1956-), actrice américaine ;
 Randy Brooks (1956-), acteur américain ;
  ;
 Robert W. Brooks (1952-2002), mathématicien américain ;
 Romaine Brooks (1874-1970), peintre américaine ;
 R. Leonard Brooks (1916-1993), mathématicien américain, connu pour le théorème de Brooks ;
 Scott Brooks, (1965-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Terry Brooks (1944-), écrivain américain de fantasy ;
 Tia Brooks (1990-), lanceuse de poids américaine ;
 Travis Brooks (1980-), joueur australien de hockey sur gazon ;
  ;
 William Edwin Brooks (1828-1899), ornithologue irlandais ;
 William Keith Brooks (1848-1908), zoologiste américain ;
 William Robert Brooks (1844-1922), astronome américain.

Pseudonyme 

 Lonnie Brooks (1933-2017), chanteur et guitariste américain de blues ;
 Hadda Brooks, de son vrai nom Hadda Hopgood (1916-2002), pianiste et chanteuse de rhythm and blues américain ;
  (1995-), disc jockey et réalisateur artistique néerlandais.

Personnages de fiction 
 Famille Brooks, l'une des familles intervenant dans la série télévisée Les Feux de l'amour.

Économie 
 Brooks, équipementier de sport américain ;
 , compagnie de fabrication de locomotives américaine, jusqu'à sa fusion avec American Locomotive Company, ayant équipé la Compañia de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante ;
 Brooks England, fabricant de selles de bicyclette ;
 Brooks Brothers, marque de vêtements américaine datant du .

Toponyme 

 Canada
 Brooks (Alberta)
 Rivière Brooks, rivière de la MRC Arthabaska, au Centre-du-Québec, au Québec

États-Unis
 Brooks (Arkansas)
 Chaîne Brooks, chaine de montagne en Alaska et au Yukon,
 Brooks (Californie)
 Brooks (Géorgie)
 Brooks (Kentucky)
 Brooks, communauté non constituée en municipalité du comté d'Adams en Iowa.
 Brooks (Maine)
 Brooks (Minnesota)
 Brooks (Oregon)
 Township de Brooks, dans le Michigan,
 ,
 Lake Brooks Seaplane Base, en Alaska aux États-Unis
 Brooks Island, île de la Baie de San Francisco
 Brooks Falls, chutes d'eau d'Alaska célèbres pour leurs ours

Chili
 Baie Brooks, une des innombrables baies de la Terre de Feu.

Astronomie 

 (2773) Brooks, astéroïde ;
 Brooks, cratère sur la planète Mercure.

Voir aussi 
 
 
 Brooks Institute of Photography, école de photographie.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais